Bodenpressung bezieht sich auf:  

 den Druck, der von der Gründung eines Bauwerks auf den Untergrund ausgeübt wird
 den spezifischen Bodendruck, der von einem Fahrzeug auf den Untergrund ausgeübt wird